Toto je seznam měst v Pobřeží slonoviny (oficiálně Côte d'Ivoire).

Zdaleka největšími aglomeracemi v Pobřeží slonoviny jsou Abidžan (sídlo vlády), kde žije 4 814 274 obyvatel, a Bouaké, kde žije 1 010 315 obyvatel (stav 1. ledna 2005). Dohromady to představuje asi 30% obyvatelstva celé země. Hlavním a zároveň čtvrtým největším městem je Yamoussoukro, které má 200 659 obyvatel.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 50 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 30. dubna 1975 a 1. března 1988, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a oblasti, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na město v úzkém slova smyslu (geografický obvod města), nikoliv na město ve smyslu politickém. Města jsou seřazena podle velikosti.

Přehled měst

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články 
 Seznam seznamů měst

Externí odkazy 
 Institut National de la Statistique de Côte d'Ivoire
 World Gazetteer - počty obyvatel měst Pobřeží slonoviny v současnosti
 City Population - počty obyvatel měst Pobřeží slonoviny v historii

 
Pobřeží slonoviny
města